Onderdistrict in Indonesië
 Tosari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Tosari (Brangsong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Tosari (Tosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java